Sisorartoq bezeichnet:
 Sisorartoq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sisorartoq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sisorartoq (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sisorartoq (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland